Эммануэль (фильм):

 Эммануэль (фильм, 1974)
 Эммануэль (фильм, 2023)